Adnan Chaszukdżi
 Dżamal Chaszukdżi